Anders Johansson er navnet på flere personer:
 Anders Johansson (forfatter) (født 1947) – svensk forfatter.
 Anders Johansson (trommeslager) (født 25. maj 1962) – svensk trommeslager.
 Anders Johansson (fodboldtræner) (født 1967) – svensk fodboldtræner.
 Anders Johansson (politiker) (født 9. marts 1981) – dansk politiker.